SEHA Gazprom League 2016./17. je šesto izdanje regionalne rukometne SEHA lige. Sudjeluje je deset klubova iz sedam država - Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovačke i Slovenije. 
Ligu je osvojio Vardar iz Skoplja.

Sudionici 
  Meškov, Brest
  Izviđač Central Osiguranje, Ljubuški
  NEXE, Našice 
  PPD Zagreb, Zagreb
  Telekom Veszprém, Veszprém
  Metalurg, Skoplje 
  Vardar, Skoplje 
  Tatran, Prešov 
  Celje Pivovarna Laško, Celje
  Gorenje, Velenje

Ljestvica

Završni turnir 
Final four turnir igran u Brestu od 7. do 9. travnja 2017.

Povezani članci 
 Premijer liga 2016./17.

Izvori 
 seha-liga.com, ljestvica, pristupljeno 18. ožujka 2017.
 seha-liga.com, rezultati, pristupljeno 18. ožujka 2017.
 sportnet.hr, SEHA Gazprom liga 2016./17., ljestvica, pristupljeno 18. ožujka 2017.
 sportnet.hr, SEHA Gazprom liga 2016./17., rezultati, pristupljeno 18. ožujka 2017.

Vanjske poveznice 
 seha-liga.com

2016-17